Шматова́ленко — украинская фамилия.

Известные носители: